Lipica heißen folgende geographische Objekte:
 Lipica (Sępopol) im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Lindenau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Lipica (Sežana). Ort im Karst, Gemeinde Sežana, Slowenien

 Gestüt Lipica (Lipizza), Stammzucht der Lipizzaner-Pferde